Donja Bukovica (Maglaj), een plaats in de gemeente Maglaj in Bosnië-Herzegovina
 Donja Bukovica (Nova Bukovica), een plaats in de Kroatische gemeente Nova Bukovica
 Donja Bukovica (Šavnik), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Šavnik
 Donja Bukovica (Valjevo), een plaats in de Servische gemeente Valjevo